Le Championnat canadien de soccer 2019 est la douzième édition du Championnat canadien, un tournoi canadien de soccer organisé par l'Association canadienne de soccer.

Le tournoi vise à déterminer le club qui participe au championnat continental des clubs de la CONCACAF : la Ligue des champions de la CONCACAF 2020. Avec l'arrivée des sept équipes de la Première ligue canadienne de soccer le format change cette année avec au total treize participants.

Le Toronto FC, tenant du titre, est directement qualifié pour les demi-finales.

La Coupe des Voyageurs est remise au gagnant à l'issue du tournoi.

Participants

Compétition

Règlement 

En 2019, afin d'accueillir les sept équipes de la Première ligue canadienne, le format du championnat s'est restructuré à nouveau:
 Tous les clubs canadiens de la MLS, de la PLCan et de la USL, le champion de la PLSQ et le champion de la L1O participeront au championnat.
 Tous les tours ainsi que la finale se jouent en matches aller-retour.
 Pour le , le  et le  tour, les trois meilleures équipes avanceront au tour suivant. Pour le  tour, il y aura seulement deux vainqueurs.
 Dans le cas d'une égalité après les matches aller-retour, le nombre de buts à l’extérieur déterminera le vainqueur. Si le nombre de buts à l'extérieur ne pourra pas déterminer le vainqueur, il n’y aura pas de prolongations, alors que des tirs au but à la fin du match retour détermineront le vainqueur.

Tableau

Résultats

Premier tour 
Les matchs allers se déroulent le 15 mai 2019 et les matchs retours le 22 mai 2019.

|}

Matches allers

Matches retours

Deuxième tour 
Les matchs allers se déroulent le 5 juin 2019 et les matchs retours le 12 et 13 juin 2019.

|}

Matchs allers

Matchs retours

Troisième tour 
Les matchs allers se déroulent le 10 juillet 2019 et les matchs retours le 24 juillet 2019.

|}

Matchs allers

Matchs retours

Demi-finales 
Les matchs allers se déroulent le 7 août 2019 et les matchs retours le 14 août 2019.

|}

Matchs allers

Matchs retours

Finale 
Le match aller se déroule le 18 septembre 2019 et le match retour le 25 septembre 2019.

|}

Match aller

Match retour

Notes et références 

2019
Événement sportif à Montréal
Événement sportif à Toronto
Événement sportif à Vancouver
Événement sportif à Ottawa
Soccer au Canada en 2019
Canada